Фонфрия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 20.35 км². Население — 30 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля